Seznam dílů seriálu Melrose Place může být:
 Seznam dílů seriálu Melrose Place (1992) – seznam dílů amerického seriálu Melrose Place z let 1992–1999
 Seznam dílů seriálu Melrose Place (2009) – seznam dílů amerického seriálu Melrose Place z let 2009–2010